Платформа Агараки:
 Агараки — название железнодорожной платформы Калдахуара с 1944 по 1951 годы
 Агараки — название железнодорожной платформы Псырцха с 1951 по 1967 годы